Shahab Gordan (Jooybar, 22 de maio de 1984) é um futebolista profissional iraniano, que atua como goleiro.

Carreira 
Shahab Gordan representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011